Kessel névvel a következő cikkek találhatók:
Földrajzi helyek
 Kessel – település Németországban, Goch városnak része
 Kessel – település Belgiumban
 Kessel – település Hollandiában, Észak-Brabant tartományban
 Kessel – település Hollandiában, Limburg tartományban
Személyek
 Loris Kessel (1950 – 2010) svájci autóversenyző
 Benjamin Kessel (1987) német labdarúgó
 Kitalált helyszínek
Kessel - a 'Csillagok háborúja' univerzumának egyik bolygója